Thirawoot Sraunson (, * 10. November 2001) ist ein thailändischer Fußballspieler.

Karriere

Verein 
Thirawoot Sraunson erlernte das Fußballspielen in der Schulmannschaft der Suankularb Wittayalai School sowie in der Jugendmannschaft des englischen Erstligisten Leicester City. Ende 2019 kehrte er nach Thailand zurück. Hier unterschrieb er einen Vertrag beim Erstligisten Muangthong United. Einen Monat später wurde er für ein Jahr an den Drittligisten Ayutthaya FC ausgeliehen. Mit dem Verein aus Ayutthaya spielte er in der Western Region der Liga. Nach einem Jahr wechselte er im Dezember 2020 ebenfalls auf Leihbasis zum Bangkoker Zweitligisten Kasetsart FC. Sein Zweitligadebüt für den Hauptstadtverein gab Thirawoot Sraunson am 15. Oktober 2022 (15. Spieltag) im Auswärtsspiel gegen den Nakhon Pathom United FC. Bei dem 1:0-Auswärtserfolg stand er in der Startelf und spielte die kompletten 90 Minuten.

Nationalmannschaft 
Thirawoot Sraunson spielte 2019 einmal in der thailändischen U18-Nationalmannschaft. Hier kam er am 29. Mai 2019 in einem Freundschaftsspiel gegen die neuseeländische U17-Mannschaft zum Einsatz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballtorhüter (Muangthong United)
Fußballtorhüter (Ayutthaya FC)
Fußballtorhüter (Kasetsart FC)
Thailänder
Geboren 2001
Mann